Березуевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Березуевка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Березуевка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.